«Dilemma» — сингл 2002 року в США. Взятий з альбому Simply Deep американської співачки Келлі Роуленд.

Список композицій 
International Vinyl
Side A
 «Dilemma» (radio edit)
 «Dilemma» (UK Garage radio edit)

Side B
 «Dilemma» (Jason Nevin's club remix)

International CD
 «Dilemma» (radio edit)
 «Dilemma» (Jason Nevin's remix edit)
 «King's Highway»
 «Dilemma» (video)

Сингли 2002
Сингли Келлі Роуленд
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100